

Famiglia 
 Anzani – Nobile famiglia, di origine milanese, trasferitasi nel Regno di Napoli al seguito di Attendolo Sforza.

Persone 
 Alessandro Anzani – pilota motociclistico ed imprenditore italiano (1877-1956)
 Donato Anzani – vescovo cattolico italiano (1658-1732)
 Francesco Anzani – patriota e militare italiano (1809-1848)
 Giovanni Angelo Anzani – vescovo cattolico italiano (1701-1770)
 Manlio Anzani Canzio – nipote di Giuseppe Garibaldi (1916-2002)
 Ottavio Anzani – deputato del Regno d'Italia dalla XVI alla XXI legislatura, eletto nel collegio elettorale di Ariano di Puglia (1847-1904)
 Simone Anzani – pallavolista italiano (1992–)

Trasporti 
 Radiale Anzani – tipo di motore radiale utilizzato dai monoplani di inizio XX secolo

Pagine correlate 
 Anzano